Brand New Eyes — третий студийный альбом американской рок-группы Paramore, выпущенный в 2009 году в США и Великобритании. Возглавил чарты во многих странах мира, став наиболее успешным альбомом группы.

Список композиций

Позиции в чартах

Ссылки 
 Официальный сайт Paramore

Альбомы 2009 года
Альбомы Paramore
Альбомы Fueled by Ramen